Хило́к — топоним в России:
 Хилок (река) — река в Забайкалье, правый приток Селенги.
 Хилок (город) — город в Забайкальском крае.
 Хилок (Ленинградская область) — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Хилок (станция) — станция Забайкальской железной дороги.